Darthuizerberg (heuvel), een heuvel op de Utrechtse Heuvelrug
 Landgoed Darthuizerberg, een landgoed op de Darthuizerberg